Dầu Tiếng (district)
 Dầu Tiếng (thị trấn)
 Dầu Tiếngmeer